Шрэм:

 Шрэм, Битти (род. 1968) — американская актриса.
 Шрэм, Джессика (род. 1986) — американская актриса.